Одо́н Мешко́вич (; 1141 (1149) — 20 квітня 1194) — князь Познанський (1177/1179—1182), Великопольський (1177/1179—1194) і Каліський (1193–1194). 

Старший син Мешка ІІІ Старого та його першої дружини принцеси Єлізавети. 
Правнук Великого князя Київського Святополка ІІ. 
По батьківській та материнській лінії був нащадком Великих князів Київських Володимира Святославича та Ярослава Мудрого.

Чоловік Вишеслави Ярославни, доньки Галицького князя Ярослава Осмомисла.

Родина 
Діти:
 Владислав Одонич — князь Великої Польщі;
 Одон — священик Магдебурзької єпархії;
 Рикса Одонівна — принцеса Великої Польщі;
 Єфросина — дружина Гданського князя Святополка II Великого.

Родовід 
Одон Мешкович веде свій родовід, в тому числі, й від великих князів Київських Ярослава Мудрого та Володимира Великого.

Джерела та література 
 

П'ясти
Князі Польщі